Wix steht für:
 die deutsche Bezeichnung der Schweizer Gemeinde Vicques JU
 ein Dorf in der Grafschaft Essex, siehe Wix (Essex)
 ein Anbieter einer Software zur Gestaltung von Webseiten, siehe Wix.com

Wix ist der Familienname folgender Personen:
 Katy Wix (* 1979), walisische Schauspielerin

WIX steht für:
 Windows Installer XML, Installationssoftware

Siehe auch: 
 Wichs
 Wicks

Abkürzung